Adineta är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Hudson och Gosse 1886. Adineta ingår i familjen Adinetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Adineta